Белый танец:
 Белый танец — танец, где дамы приглашают кавалеров.
 «Белый танец» — журналистский очерк Е. Ю. Додолева 1986 года о валютной проституции в СССР.
 «Белый танец» — песня Софии Ротару.

Примечания